Termin GK ima više značenja.

 Glicerol kinaza, enzim
 Glicerat kinaza, enzim
 skraćenica za Grčki jezik